Arianna Fidanza – ciclista su strada e pistard italiana
Carlo Fidanza – politico italiano
 Francesco Fidanza (1747-1819) – pittore
 Giovanni Fidanza – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
Martina Fidanza – ciclista su stra e pistard italiana
 San Bonaventura da Bagnoregio (al secolo Giovanni Fidanza) – cardinale, filosofo e teologo italiano, venerato come santo